Натуральне число 1402
 1402 рік до нашої ери
 1402 рік нашої ери